Western & Southern Financial Group Masters 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open rozgrywany w dniach 14–22 sierpnia 2010 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 3 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010